Бра́йан Би́нни (; ) — шотландский кёрлингист.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (, ).
 : золото (1997).
 : золото (1996, 1997), серебро (2003).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу